Traktor – mechaniczny pojazd czterokołowy, najczęściej mający zastosowanie w rolnictwie
 Traktor – polski zespół thrashmetalowy
 Traktor – czeski zespół hardrockowy

Zobacz też 
 Traktor Czelabińsk
 Traktor Iwano-Frankiwsk
 Traktor Taszkent
 Traktor Arena
 Traktor Tom